Forcis puede referirse a:
Forcis, un caudillo frigio de la Guerra de Troya que fue muerto por Áyax el Grande.
Forcis, un dios marino de la mitología griega.
Forcis, luna de 65489 Ceto.